Příjmení Chandler nese více různých osobností:

 A. Bertram Chandler (1912–1984) – britsko-australský námořní důstojník obchodního loďstva a spisovatel science fiction
 Chas Chandler (1938–1996) – anglický hudební producent a hudebník
 Kyle Chandler (* 1965) – americký herec
 Raymond Chandler (1888–1959) – americký autor detektivních románů, povídek a scénářů
 Seth Chandler (1846–1913) – americký astronom
 William Chandler Roberts-Austen (1843–1902) – britský metalurg

Externí odkazy